Van Limburg Stirumweg (Oosterbeek)
Van Limburg Stirumweg (Oranjewoud)
Van Limburg Stirumweg (Kollum)
Van Limburg Stirumweg (De Bilt)
Van Limburg Stirumweg (Beekbergen)